Алексей Столы́пин:
 Столыпин, Алексей Аркадьевич (1816—1858) — друг М. Ю. Лермонтова, известный под прозвищем «Монго».
 Столыпин, Алексей Емельянович (1744—1817) — представитель влиятельного в Пензенской губернии дворянского рода, поручик в отставке.